Ла лига сезоне 2004/05, 74. сезона од оснивања, почела је 28. августа 2004, а завршила се 29. маја 2005. године. У овој сезони, победила је Барселона, којој је ово била 16. титула.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Ла лиге за сезону 2004/05

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Прва лига Шпаније у фудбалу
Сезона 2004/05. у шпанском фудбалу